Enric Casadevall Medrano est un homme politique andorran.
 Maria Casadevall Gonzaga est une actrice brésilienne.